Trois Interstate highways ont pour nom Interstate 235.

 Interstate 235 en Oklahoma
 Interstate 235 en Iowa
 Interstate 235 au Kansas

Voir aussi